Нагайна — персонажи художественной литературы, змеи женского пола:

 Нагайна — жена главного змея Нага в «Рикки-Тикки-Тави» (рассказ Р. Киплинга)
 Нагайна — змея из серии романов о Гарри Поттере. Маледиктус. Первое появление состоялось в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня», последнее в фильме «Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда». В прошлом была девушкой, но потом окончательно обратилась в змею из-за проклятия, и стала преданным другом и крестражем Волан-де-морта. Видимо, получила своё имя в честь змеи Нагайны из рассказа «Рикки-Тикки-Тави». Что впрочем, является исключительно российской адаптацией имени при переводе, как и многие другие. Оригинальное имя в книге Нагини.